Mimas (filho de Éolo)
Mimas (gênero)
Mimas (gigante)
Mimas (satélite)

Desambiguação